Il doppio  del Cachantún Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Máximo González e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Paul Capdeville e Marcel Felder hanno battuto in finale Jorge Aguilar e Daniel Garza 6–7(3–7), 6–4, [10–7].

Teste di serie

  Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (semifinali, ritiro)
  Guido Andreozzi /  Fernando Romboli (semifinali)

  Martín Alund /  Andrés Molteni (quarti di finale)
  Paul Capdeville /  Marcel Felder (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cachantún Cup 2012